Касабья́нка () — испаноязычная фамилия и топоним. Может означать:
 — муниципалитет провинции Толима в Колумбии.
  (род. 1963) — аргентинская теннисистка.

См. также